Aleksandr Gorbačëv – allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Michail Gorbačëv – politico sovietico, dal 1991 russo
 Nikolaj Gorbačëv – canoista sovietico, dal 1991 bielorusso